Plusieurs édifices religieux sont nommés chapelle de la Madeleine.

Belgique 
 La chapelle de la Madeleine à Bruxelles.

France 
 La chapelle de la Madeleine à Bédoin ;
 la chapelle de la Madeleine à Malestroit ;
 la chapelle de la Madeleine à Montoire-sur-le-Loir ;
 la chapelle de la Madeleine à Narbonne ;
 la chapelle de la Madeleine à Penmarch ;
 la chapelle de la Madeleine à Pezens ;
 la chapelle de la Madeleine à Pied-de-Borne ;
 la chapelle de la Madeleine à Pont-l'Abbé, édifice détruit en 1970 ;
 la chapelle de la Madeleine de Remiremont, dédiée à sainte Marie-Madeleine dans un site à cheval sur les communes de Remiremont et Saint-Étienne-lès-Remiremont ;
 la chapelle de la Madeleine à Saint-Émilion ;
 la chapelle de la Madeleine à Saint-Lô ;
 La chapelle de la Madeleine, à Tardets.

Italie 
 La chapelle de la Madeleine dans l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise.

Voir aussi 
 

Madeleine